Het kunstrijden voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 16 en 17 februari 2018 in de Gangneung Ice Arena in Pyeongchang, Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioen was de Japanner Yuzuru Hanyu.

Hanyu prolongeerde zijn titel, als eerste mannelijke kunstrijder sinds de dubbele winst van Dick Button in 1948 en 1952. De zilveren medaille was voor zijn Japanse landgenoot Shoma Uno, de bronzen medaille ging naar Javier Fernández uit Spanje.

Tijdschema

Uitslag

Mannen